Степан (Стефан) Хмелецький (1595–1630) — червоноруський шляхтич з Перемишльської землі, староста овруцький і таборовський, воєвода київський
 Степан Хмелецький (козацький полковник) — полковник козацького Паволоцького полку.